Hiletinae  — подсемейство жужелиц. Обладают разорванным ареалом, что говорит о древности этой группы. Встречаются в Южной Америке, тропической Африке, на Мадагаскаре и Юго-восточной Азии. 

Два рода:
 Eucamaragnathus (около 15 видов) Jeannel, 1938 
 Hiletus (около 6 видов) Schiodte, 1847
 Hiletus fossulatus  Jeannel, 1938
 Hiletus jeanneli  Negre, 1966
 Hiletus katanganus  Basilewsky, 1948
 Hiletus nimba  Erwin & Stork, 1985
 Hiletus versutus  Schiodte, 1847
 Hiletus alluaudi  Jeannel, 1938

Заметки

Литература 
 Erwin, T.L.; Stork, N.E. 1985: The Hiletini, an ancient and enigmatic tribe of Carabidae with a pantropical distribution (Coleoptera). Systematic entomology, 10(4): 405-451.

Жужелицы
Подсемейства насекомых